Papara peut désigner:
 Papara, localité de Côte d'Ivoire.
 Papara (Tahiti), commune de Polynésie française.